Guirado ist der Familienname von:

 Ángel Guirado (* 1984), spanisch-philippinischer Fußballspieler
 Éric Guirado (* 1968), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Guilhem Guirado (* 1986), französischer Rugby-Union-Spieler